Johann Promberger kan syfta på:

* Johann Promberger den äldre (1779–1834), österrikisk pianobyggare
 Johann Promberger den yngre (1810–1889), österrikisk pianist